Tacuarembó (rivier), een rivier in Uruguay
Tacuarembó (stad), een stad in Uruguay
Tacuarembó (departement), een departement van Uruguay